Geografia:
 Converse (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Converse (Louisiana), localitat estatunidenca de Louisiana
 Converse (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Comtat de Converse (Wyoming), comtat estatunidenc de Wyoming
 Economia: Converse (marca), empresa estatunidenca de sabates